The District Attorney – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The District Attorney – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Powers Picture Plays
The District Attorney – film del 1915 diretto da Barry O'Neil